Hubo dos ediciones del Campeonato Sudamericano en 1959 con lo que se puede estar haciendo referencia a:

 Campeonato Sudamericano 1959 (Argentina).
 Campeonato Sudamericano 1959 (Ecuador).